Miejscowości w USA:
 Eldon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Eldon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Miller
 Eldon – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cherokee
Gminy w USA:
 Eldon (ang. Eldon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
W Wielkiej Brytanii:
 Eldon – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)